VA eller va kan betyda:

 VA – benämning på vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten, se Vatten och avlopp
 VA – en tidskrift, Veckans Affärer
 VA – en ideell förening, se Vetenskap & Allmänhet
 VA – delstat i USA, se Virginia
 VA – landskod för Vatikanstaten
 .va – toppdomän för Vatikanstaten
 VA – US Department of Veterans Affairs, se USA:s veterandepartement
 VA – måttenheten för skenbar effekt, se Voltampere
 VA – virtuell assistent, en person som arbetar på distans med att hjälpa andra